Anderson Luiz de Carvalho (Jundiaí, 19 juli 1981) - alias Nenê - is een Braziliaans voetballer die als middenvelder of buitenspeler speelt. Hij verruilde Vasco da Gama in januari 2018 voor São Paulo.

Hij begon in 1999 bij Paulista FC en speelde daarna in zijn vaderland voor verschillende clubs. In 2003 kwam hij bij RCD Mallorca in Spanje en speelde vervolgens voor Deportivo Alavés en Celta de Vigo. In 2007 ging hij naar AS Monaco en van 2010 tot 2013 kwam hij uit voor Paris Saint-Germain. Na anderhalf jaar bij Al-Gharafa in Qatar kwam hij in februari 2015 transfervrij bij West Ham United FC waar hij een contract tot het einde van het seizoen 2014/15 ondertekende. Hierna ging hij voor CR Vasco da Gama spelen.

Externe links 
Profiel op lequipe.fr
Profiel op soccerway.com

Nene